vitamine B12
 B12 (band), Britse elektronicaband
 B12 (Jamaica), een weg
 B12 Records, Brits platenlabel